Diverses dinasties anomenades Txalukia ("Chalukya") van governar a l'Índia en diversos moments:

 Txalukies de Vatapi o de Badami (Txalukies Anteriors, vers segles VI-VIII)
 Txalukies de Vemulavada (vers segles VII a X), vassalls de la dinastia Rashtrakuta
 Txalukies de Vengi (vers segles VII a XII), coneguts també com a Txalukies Orientals
 Txalukies de Mudigonda (vers segles IX a XII), vassalls de la dinastia Raixtrakuta
 Txalukies de Kalyani (vers segles X a XII), coneguts com a Txalukies Occidentals
 Txalukies de Gujarat (vers segles X a XIII), també coneguts com a Solankis
 Txalukies de Lata (vers segles X a XI)